Mravlje je lahko :

 Mravlje, velika družina kožekrilcev
 Mravlje, 27. sura v Koranu
 Mravlje, priimek več znanih ljudi